«Золотой эшелон» — советский приключенческий фильм 1959 года.

Сюжет 

1919 год. В Сибири идёт гражданская война. Пользуясь полной неразберихой, адмирал Колчак хочет вывезти за границу часть золотого запаса страны. В самый последний момент об этом узнают большевики. Они решают перехватить эшелон, но не успевают как следует подготовить операцию.

Но всё же шанс есть. Спасти ситуацию может девушка Надя, в которую страстно влюблён начальник охраны поезда… Несколько километров железнодорожных путей до границы становятся полем битвы между белыми и красными.

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Илья Гурин
 Художественный руководитель: Леонид Луков
 Автор сценария: Леонид Тур, Пётр Тур
 Оператор: Милица Богаткова
 Художник-постановщик: Константин Урбетис
 Композитор: Кара Караев
 Монтаж: Лидия Жучкова
 Звукорежиссёр: Валентин Хлобынин

Съёмки 
Съёмки проходили зимой в Воронеже (пединститут, Покровская и Казанская церкви, Отрожка).

Примечания

Ссылки 
 картина на сайте к/с им. Горького
 картина на ВидеоГид 

Фильмы СССР 1959 года
Приключенческие фильмы СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Советские фильмы о Гражданской войне в России
Фильмы Ильи Гурина
Фильмы:Персонаж:Александр Колчак
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы о Сибири и Дальнем Востоке России